XIX Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga – Warszawa – Berlin w dniach 9-25 maja 1966 roku. Do 15-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2337 km, wystartowało 102 zawodników z 17 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (9 maja 1966), dookoła Pragi (121 km)

II etap, (10 maja 1966), Praga – Liberec (132 km)

III etap, część A, (11 maja 1966), Tanvald – Harrachov (17 km), jazda indywidualna na czas

III etap, część B, (11 maja 1966), Harrachov – Hradec Králové (108 km)

IV etap, (12 maja 1966), Hradec Králové – Brno (138 km)

V etap, (13 maja 1966), Brno – Otrokovice (130 km)

VI etap, (15 maja 1966), Gottwaldov – Katowice (209 km)

VII etap, (16 maja 1966), Katowice – Łódź (205 km)

VIII etap, (17 maja 1966), dookoła Warszawy (108 km)

IX etap, (18 maja 1966), Kutno – Poznań (176 km)

X etap, (19 maja 1966), Poznań – Szczecin (225 km)

XI etap, (21 maja 1966), Szczecin – Rostock (205 km)

XII etap, (22 maja 1966), kryterium w Wismarze (93 km)

XIII etap, (23 maja 1966), Rostock – Schwerin (180 km)

XIV etap, (24 maja 1966), Schwerin – Poczdam (246 km)

XV etap, (25 maja 1966), Strausberg – Berlin (44 km), jazda indywidualna na czas

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Brak koszulki.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 254-258.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1966
1966 w polskim sporcie
1966 w Europie